Бразилія бере участь в Олімпійських іграх з 1920 року, і відтоді її спортсмени пропустили тільки одну літню Олімпіаду — 1928 року. На зимові Олімпійські ігри Бразилія посилає спортивну делегацію з 1992 року. НОК Бразилії створено 1914 й визнано 1935 року. Бразилія здобула право приймати у Ріо-де-Жанейро літні Олімпійські ігри 2016.

Найбільше медалей бразильцям дали волейбол, вітрильний спорт і легка атлетика.

Таблиці медалей

Медалі літніх Ігор

Медалі за видами спорту

Див. також 
 Тропічні країни на зимових Олімпійських іграх

Посилання 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Бразилія на офіційному сайті Олімпійського руху 
 
 Олімпійський комітет Бразилії 

Країни на Олімпійських іграх
Бразилія на Олімпійських іграх